Noć vještica - blagdan uoči Dana svih svetih
 Noć vještica (1978.) - američki horor film redatelja Johna Carpentera